Kew kan syfta på följandr:

 Royal Botanic Gardens, Kew, botanisk trädgård i London, Storbritanninen
 Kew, New South Wales, ort i Australien
 Kew, Victoria, ort i Australien